Johann Gottfried von Herder — fisósofo e escritor alemão
8158 Herder — asteroide da cintura principal
 Vern Den Herder — jogador profissional de futebol americano estadunidense

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões

de:Herder (Begriffsklärung)
es:Herder
fi:Herder
fr:Herder
hu:Herder (egyértelműsítő lap)
ja:ヘルダー
nl:Herder
pl:Herder
ro:Herder
ru:Гердер
sv:Herder (olika betydelser)
uk:Гердер